Koeru se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Koeru, comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia

Localități
 Koeru,  în comuna Koeru (Estonia), reședința comunei.